Samenstelling Tweede Kamer 1888-1891 bevat een lijst met de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal in de zittingsperiode na de Tweede Kamerverkiezingen van 6 maart 1888.

Bij deze verkiezingen werd de Tweede Kamer voor het eerst gekozen voor een met de Grondwetsherziening van 1887 gewijzigd aantal leden van 100. De zittingsperiode ging in op 1 mei 1888 en eindigde op 14 september 1891.

Nederland was verdeeld in 84 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de verkiezingen van 6 en 20 maart 1888

Liberale Unie (45 zetels)
Willem Hendrik de Beaufort
Hendrik Johannes Bool
Jacob Willem Gustaaf Boreel van Hogelanden
Jacob Theodoor Cremer
Eppo Cremers
Willem Karel van Dedem
Albertus van Delden
Herman Jacob Dijckmeester
Antonie Jacob Willem Farncombe Sanders
Warmold Albertinus van der Feltz
Willem Jacob Geertsema
Adriaan Gildemeester
Johan George Gleichman
Gerardus Jacobus Goekoop
Hendrik Goeman Borgesius
Lodewijk Gerard Greeve
Abraham Frans Karel Hartogh
Bernardus Hermanus Heldt
George Hermann Hintzen
Samuel van Houten
Willem van der Kaay
Arnold Kerdijk
Jacob Johan van Kerkwijk
Simon Taco Land
Henry David Levyssohn Norman
Franciscus Lieftinck
Rudolf Pieter Mees R.Azn.
Willem de Meijier
Johannes Barendinus van Osenbruggen
Jacob Gerard Patijn
Joan Röell
Willem Jan Roijaards van den Ham
Willem Rooseboom
Derk de Ruiter Zijlker
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Jan Schepel
August Lodewijk Willem Seyffardt
Harm Smeenge
Hendrik Jan Smidt
Johannes Tak van Poortvliet
Jacob Dirk Veegens
Herman Cornelis Verniers van der Loeff
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Dirk Visser
Johannes Zaaijer Azn.

Antirevolutionairen (27 zetels)
Jan van Alphen
Titus van Asch van Wijck
Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland
Okke Tietes Bosgra
Willem Gerard Brantsen van de Zijp
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Godert Willem van Dedem
Johannes Hendricus Donner
Derck Engelberts
Jan Christiaan Fabius
Barthold Jacob Lintelo de Geer van Jutphaas
Nicolaas Glinderman
Theo Heemskerk
Ulrich Herman Huber
Lodewijk Johan Sigismund van Kempen
Constant Maurits Ernst van Löben Sels
Christiaan Lucasse
Theodoor Philip Mackay
Ruurd Klazer Okma
Walle Melis Oppedijk
Alexander Frederik de Savornin Lohman, voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub
Alexander Schimmelpenninck van der Oye
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Hendrik Seret
Simon van Velzen
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

Bahlmannianen (19 zetels)
Antonius van Baar
Bernardus Marie Bahlmann
Hubert Joachim Brouwers
Jean Clercx
Leopold Haffmans
Jan Harte van Tecklenburg
Jerôme Lambrechts
Louis Michiels van Verduynen
Joannes Paulus Theodorus van Nunen
Lambert de Ram
Anthonie Ernst Reuther
Leonard Frans Hubert Carl Ruland
Jan Hubert Joseph Schreinemacher
Pierre Guillaume Jean van der Schrieck
Jacobus Antonius Nicolaas Travaglino
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen
Antonius Franciscus Vos de Wael
Felix Walter

Schaepmannianen (7 zetels)
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel
Jean Gustave Stanislas Bevers
Theodorus Lebuïnus Maria Hubertus Borret
Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Herman Schaepman

Conservatieven (1 zetel)
Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis

SDB (1 zetel)
Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Bijzonderheden 
 In 27 kiesdistricten was een tweede verkiezingsronde benodigd vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd in de meeste kiesdistricten op 20 maart 1888 gehouden.
 Titus van Asch van Wijck (Antirevolutionairen) werd gekozen in twee kiesdistricten, Amersfoort en Kampen. Hij opteerde voor Kampen, als gevolg waarvan op 27 maart 1888 in Amersfoort een naverkiezing werd gehouden waarbij Æneas Mackay gekozen werd.
 Walle Melis Oppedijk (Antirevolutionairen) werd gekozen in twee kiesdistricten, Harlingen en Sneek. Hij opteerde voor Harlingen, als gevolg waarvan op 28 maart 1888 in Sneek een naverkiezing werd gehouden waarbij Willem Gerard Brantsen van de Zijp gekozen werd.
 Alexander van Dedem (Antirevolutionairen) werd gekozen in twee kiesdistricten, Ommen en Zwolle. Hij opteerde voor Zwolle, als gevolg waarvan op 4 april 1888 in Ommen een naverkiezing werd gehouden waarbij Jan van Alphen gekozen werd.
 Ulrich Herman Huber (Antirevolutionairen) werd gekozen in twee kiesdistricten, Dokkum en Steenwijk. Hij opteerde voor Dokkum, als gevolg waarvan op 10 april 1888 in Steenwijk een naverkiezing werd gehouden waarbij Gerard Jacob Theodoor Beelaerts van Blokland gekozen werd.
 Herman Schaepman (Schaepmannianen) werd gekozen in het kiesdistrict Breda (waar hij de enige kandidaat was); hij behaalde in het kiesdistrict Wijk bij Duurstede niet de absolute meerderheid. Op 20 maart 1888 werd hij in de tweede verkiezingsronde ook in Wijk bij Duurstede gekozen, waarna hij opteerde voor dit kiesdistrict. Op 10 april 1888 werd in Breda een naverkiezing gehouden waarbij Louis Michiels van Verduynen (Bahlmannianen) gekozen werd.
 Frederic Joseph Maria Anton Reekers (Schaepmannianen) werd gekozen in het kiesdistrict Druten; hij behaalde in het kiesdistrict Haarlemmermeer niet de absolute meerderheid. Op 20 maart 1888 werd hij in de tweede verkiezingsronde ook in Haarlemmermeer gekozen, waarna hij opteerde voor dit kiesdistrict. Op 10 april 1888 werd in Druten een naverkiezing gehouden waarbij Jacobus Antonius Nicolaas Travaglino (Bahlmannianen) gekozen werd.
 Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius (Antirevolutionairen) werd gekozen in het kiesdistrict Ede. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Mackay op 21 april 1888. Bij een naverkiezing op 15 mei 1888 werd Constant Maurits Ernst van Löben Sels gekozen. Hij werd op 10 juli 1888 geïnstalleerd.
 Karel Antonie Godin de Beaufort (Antirevolutionairen) werd gekozen in het kiesdistrict Gouda. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Mackay op 21 april 1888. Bij een naverkiezing op 15 mei 1888 werd Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck gekozen. Hij werd op 10 juli 1888 geïnstalleerd.
 Gustave Louis Marie Hubert Ruijs van Beerenbroek (Bahlmannianen) werd gekozen in het kiesdistrict Maastricht. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Mackay op 21 april 1888. Bij een naverkiezing op 15 mei 1888 werd Jan Hubert Joseph Schreinemacher gekozen. Hij werd op 10 juli 1888 geïnstalleerd.
 Æneas Mackay (Antirevolutionairen) werd gekozen in het kiesdistrict Amersfoort. Hij nam zijn benoeming niet aan vanwege zijn toetreding tot het kabinet-Mackay op 21 april 1888. Bij een naverkiezing op 16 mei 1888 werd Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye gekozen. Hij werd op 10 juli 1888 geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1888 
 20 augustus: Okke Tietes Bosgra (Antirevolutionairen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 18 september in het kiesdistrict Bergum werd Luutzen de Vries gekozen. Hij werd op 3 oktober geïnstalleerd.
 1 oktober: Alexander Schimmelpenninck van der Oye (Antirevolutionairen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Bij een tussentijdse verkiezing op 30 oktober in het kiesdistrict Lochem werd Carel Marie Brantsen gekozen. Hij werd op 14 november geïnstalleerd.
 21 oktober: Jacob Gerard Patijn (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bij een tussentijdse verkiezing op 20 november in het kiesdistrict Schiedam werd Allard van der Borch van Verwolde (Antirevolutionairen) gekozen. Hij werd op 27 november geïnstalleerd.

1889 
 26 januari: Antonius van Baar (Bahlmannianen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 21 februari in het kiesdistrict Eindhoven werd Willem Mutsaers gekozen. Hij werd op 19 maart geïnstalleerd.
 25 februari: Johannes Barendinus van Osenbruggen (Liberale Unie) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 26 maart in het kiesdistrict Dordrecht werd Hugo van Gijn gekozen. Hij werd op 10 april geïnstalleerd.
 27 april: Anthonie Ernst Reuther (Bahlmannianen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 21 mei in het kiesdistrict Nijmegen werd Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelmann gekozen. Hij werd op 9 juli geïnstalleerd.
 15 mei: Hubert Joachim Brouwers (Bahlmannianen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als lid van de Raad van State. Bij een tussentijdse verkiezing op 18 juni in het kiesdistrict Roermond werd Ernest d'Olne gekozen. Hij werd op 9 juli geïnstalleerd.
 1 oktober: Lodewijk Gerard Greeve (Liberale Unie) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 29 oktober in het kiesdistrict 's-Gravenhage werd Henri Daniel Guyot (Vrije Liberalen) gekozen. Hij werd op 19 november geïnstalleerd.

1890 
 19 februari: Alexander de Savornin Lohman (Antirevolutionairen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Mackay. Zijn opvolger als voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub werd Alexander van Dedem. Bij een tussentijdse verkiezing op 18 maart in het kiesdistrict Goes werd Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius gekozen. Hij werd op 26 maart geïnstalleerd.
 26 maart: Jan Christiaan Fabius (Antirevolutionairen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als inspecteur van het lager onderwijs. Bij een tussentijdse verkiezing op 22 april in het kiesdistrict Delft werd Henri Adolphe van de Velde gekozen. Hij werd op 29 april geïnstalleerd.
 26 mei: Harm Smeenge (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als kantonrechter te Hoogeveen. Bij een tussentijdse verkiezing op 24 juni in het kiesdistrict Meppel werd hij herkozen. Hij werd op 26 juni geïnstalleerd.
 5 juli: Willem Rooseboom (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn bevordering tot luitenant-kolonel. Bij een tussentijdse verkiezing op 29 juli in het kiesdistrict Arnhem werd hij herkozen. Hij werd op 16 september geïnstalleerd.
 6 juli: August Lodewijk Willem Seyffardt (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn bevordering tot luitenant-kolonel. Bij een tussentijdse verkiezing op 29 juli in het kiesdistrict Utrecht werd hij herkozen. Hij werd op 16 september geïnstalleerd.
 4 oktober: Dirk Visser (Liberale Unie) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 28 oktober in het kiesdistrict Enkhuizen werd Jan Zijp Kzn. gekozen. Hij werd op 11 november geïnstalleerd.

1891 
 17 januari: Eppo Cremers (Liberale Unie) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 februari in het kiesdistrict Zuidhorn werd Geuchien Zijlma gekozen. Hij werd op 3 maart geïnstalleerd.
 22 januari: Herman Cornelis Verniers van der Loeff (Vrije Liberalen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 17 februari in het kiesdistrict Rotterdam werd Abraham van Karnebeek gekozen. Hij werd op 3 maart geïnstalleerd.
 4 maart: Felix Walter (Bahlmannianen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als kantonrechter. Bij een tussentijdse verkiezing op 31 maart in het kiesdistrict Hontenisse werd hij herkozen. Hij werd op 14 april geïnstalleerd.
 9 april: Ernest d'Olne (Bahlmannianen) overlijdt. Bij een tussentijdse verkiezing op 5 mei in het kiesdistrict Roermond werd George Diepen gekozen. Hij werd op 12 mei geïnstalleerd.
 12 mei: Titus van Asch van Wijck (Antirevolutionairen) verliet de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming als gouverneur van Suriname. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode van de Tweede Kamer tot de verkiezingen van 9 juni 1891 werd er in het kiesdistrict Kampen niet meer in de vacature voorzien.

Zie ook 
 Historische zetelverdeling Tweede Kamer
 Tweede Kamerverkiezingen 1888
 Kabinet-Mackay

1888-1891
Nederlandse politiek in 1888
Nederlandse politiek in 1890
Nederlandse politiek in 1891